Anna av Böhmen (), född 15 oktober 1290 i Prag i Böhmen, död 3 september 1313 i Kärnten, var en böhmisk drottning genom giftermålet med prins Henrik som ägde rum 1306. Hon var äldsta överlevande barn till kung Wenzel II och hans Judith av Habsburg.

Biografi 

Hon gifte sig 1306 med prins Henrik. Efter hennes bror Wenzel III:s död 1306, blev hennes make vald till Böhmens kung och Polens titulärkung. De tvingades dock fly undan kung Rudolf I och kunde inte återvända förrän 1307. Paret arrangerade år 1310 ett äktenskap mellan Annas syster Elisabet och Johan. Systrarna ska efter detta giftermål ha hamnat i konflikt. Enligt sägnen var hon avundsjuk på Elisabets utseende. År 1310 ockuperades Prag av Annas syster Elisabet och dennas make. Anna och Henrik förvisades då till Kärnten. Hon dog barnlös.

Anfäder

Referenser

Externa länkar 

 Biografi på Genealogisk databas

Böhmens drottningar
Personer i Böhmen under 1300-talet
Födda 1290
Avlidna 1313
Kvinnor